Sava, rijeka
 Sava (regija), Madagaskar
 Sava, Mauritanija
 Sava Centar, Beograd
 Sava (Taranto, Italija), komuna u pokrajini Taranto, Apulija, Italija
 Sava (Litija, Slovenija), selo u pokrajini Gorenjska, Slovenija
 Sava (mitologija), stvorenje iz polinezijske mitologije
 Sava (ime), ime
 Sveti Sava, srpski princ iz srednjeg vijeka (1176. – 1235.)
 Sava (gume), podružnica proizvođača guma Goodyear Tire i Rubber Company

Nogometni klubovi:
 NK Sava Drenje Brdovečko 
 NK Sava Jakuševec
 NK Sava Mačkovac
 NK Sava Puska
 NK Sava Sop-Hruščica
 NK Sava Stara Gradiška
 NK Sava Strmec
 NK Sava Svilaj
 NK Sava Zagreb